Kloster Marchtal steht für:
 Prämonstratenserkloster Obermarchtal, siehe Kloster Obermarchtal
 Vinzentinerinnenkloster Untermarchtal, siehe Kloster Untermarchtal